Csehország
 Jarov, település a Dél-plzeňi járásban
 Jarov, település az Észak-plzeňi járásban
 Jarov, Dolní Břežany településrésze a Nyugat-prágai járásban